

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 24, w tym 3 podstawowe 
 Zalas – część wsi Pagorzyna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Lipinki
 Zalas – przysiółek wsi Rusocice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Zalas – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice 
 Zalas – część wsi Słupia w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik 
 Zalas – część wsi Siekierczyna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Zalas – część wsi Przyszowa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica 
 Zalas – część wsi Słopnice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Słopnice
 Zalas – część wsi Droginia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice 
 Zalas – część wsi Łyczanka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Siepraw
 Zalas – część wsi Mszalnica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Zalas – część wsi Długołęka-Świerkla w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim w gminie Podegrodzie
 Zalas – część wsi Naszacowice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Podegrodzie 
 Zalas – część wsi Kosmolów w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Zalas – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Zalas – część wsi Frydrychowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wieprz
 Zalas – część wsi Zagórzany w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Zalas – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse 
 Zalas – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Zalas – część wsi Grabownica Starzeńska w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Brzozów
 Zalas – część wsi Łubienko w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Tarnowiec 
 Zalas – część wsi Leśniówka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka 
 Zalas – część wsi Zalesie w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Czarna
 Zalas – część wsi Olchowa w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce
 Zalas – część wsi Brzeziny w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie

Zobacz też 
 Za Lasem